Akopian ist eine Namensschreibweise für den armenischen Namen Hakobjan. Sie wird verwendet für die folgenden Personen:
 Nelly Akopian (* 1941), russische Pianistin
 Wladimir Hakobjan (* 1971), meist Vladimir Akopian, armenischer Schachgroßmeister

Siehe auch:
Akopjan